Die Nacht der Dämonen bezeichnet

 Die Nacht der Dämonen (Roman), ein Roman von Amelia Atwater-Rhodes
 Die Nacht der Dämonen (Film), ein Film von Ralph L. Thomas
 Sukkubus – Die Nacht der Dämonen, ein deutscher Horrorfilm aus dem Jahr 1999
 Die Nacht der Dämonen (Album), ein Live-Album der Band Die Ärzte